Veniot ist der Familienname folgender Personen:

 Harvey Veniot (1915–2009), kanadischer Politiker
 Peter Veniot (1863–1936), kanadischer Politiker